Геннадий Борисович Анацкий (род. 1970) — сотрудник российских органов государственной безопасности, генерал-майор.

Биография 
Геннадий Борисович Анацкий родился в 1970 году. После окончания средней школы поступил в Киевский институт инженеров гражданской авиации. Окончив его, получил специальность авиационного инженера.

На протяжении многих лет служил в органах Федеральной службы безопасности Российской Федерации, начав оперуполномоченным.

Был заместителем начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Республике Кабардино-Балкарии, курировал обеспечение экономической безопасности в регионе.

С 2017 года занимал должность первого заместителя начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Тюменской области, курировал борьбу с терроризмом и контрразведку.

22 сентября 2021 года назначен на должность начальника Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации по Пермскому краю. Указ о назначении был подписан через два дня после массового убийства в Пермском государственном университете.

Ссылки 
 Полковник занял генеральское место. // Коммерсантъ, 07.10.2021.
 Новый глава пермского УФСБ провел первую встречу с Махониным. // Ura.Ru, 13.10.2021.
 Губернатору Пермского края представлен новый руководитель регионального Управления ФСБ. // Сайт Губернатора и Правительства Пермского края, 13.10.2021.

Выпускники Национального авиационного университета
Руководители региональных управлений ФСБ России
Полковники (Российская Федерация)